Bangi kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Bangī (distrikt), Takhar,

Centralafrikanska republiken 

 Oubangui, flod,

Filippinerna 

 Bangui (kommunhuvudort), Ilocosregionen, Province of Ilocos Norte,

Iran 

 Banjī Meskī, ort, Hormozgan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar